Отто Люнинг (; 6 марта 1818, Гютерсло, Германия — 19 ноября 1868) — немецкий врач, публицист, редактор и философ.

Биография 
Родился 6 марта 1818 года в Гютерсло. Занимался медицинской деятельностью, публицистикой и философией. В публицистике был представителем так называемого «истинного социализма».

С 1848 по 1850 год — главный редактор «Новой немецкой газеты».

Скончался 19 ноября 1868 года.

Критика 
Карл Маркс постоянно критиковал Отто Люнинга за неправильное рецензирование его работы «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год», т.к по его словам Отто Люнинг искажал его взгляды о диктатуре пролетариата и уничтожении классовых различий.

Сочинения 
 De velamentis medullae spinalis. Vratislaviae 1839. 30 S. (Univ., Med. Diss.) Gedichte. Verlag der Brodtmannschen Buchhandlung, Schaffhausen 1844
 Dieß Buch gehört dem Volke herausgegeben von Otto Lüning. 3. Bde. A. Helmich, Bielefeld 1845—1846
 Das Westphälische Dampfboot. Hrsg. Otto Lüning. Crüwell, Paderborn 1845—1848 (1.1845 — 4.1848,12 −17.Mai) (Nachdruck, Glashütten/Ts., 1972)
 Das neue Wahlgesetz. Grote´sche Buchdruckerei, Münster 1848 Flugblatt Otto Lüning / J.Weydemeyer / Christian Esselen, Friedrich Kapp, Rudolf Rempel: An das Volk. Münster 2. April 1848. Grote´sche Buchdruckerei, Münster 1848 Flugblatt

Примечания

Литература 
 Чикин С. Я. Врачи-философы.— М.: Медицина, 1990.— 384 с.
 Markus Krause.  Lüning, Otto// Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 471
 Allerhöchster Tadel des Oberlandesgerichts in Paderborn wegen seiner Urtheile im Prozeß Lüning// So sprach der König : Reden, Trinksprüche, Proclamationen, Botschaften, Kabinetts-Ordres, Erlässe u.s.w. Friedrich Wilhelms IV., königs von Preussen. Denkwürdigkeiten aus und zu Allerhochstdessen Lebens- und Regierungsgeschichte vom Jahre 1840 bis 1854 (…). K. Köpel, Stuttgart 1861, S. 285—286

Родившиеся в Гютерсло
Учёные по алфавиту
Врачи Германии
Публицисты Германии
Редакторы Германии
Философы Германии
Социалисты-утописты